Maria Sakari (gr. Μαρία Σάκκαρη; ur. 25 lipca 1995 w Atenach) – grecka tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

Kariera tenisowa 
W karierze wygrała siedem singlowych i pięć deblowych turniejów rangi ITF. 21 marca 2022 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 3. pozycję, natomiast 9 września 2019 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 169. miejsce.

W 2018 roku osiągnęła pierwszy finał rozgrywek WTA Tour – w San Jose uległa w meczu mistrzowskim Mihaeli Buzărnescu wynikiem 1:6, 0:6.

W 2019 roku zdobyła pierwszy singlowy tytuł – w finale w Rabacie wygrała 2:6, 6:4, 6:1 z Johanną Kontą.

W sezonie 2021 awansowała do półfinałów French Open i US Open (w obu przegrała z późniejszymi mistrzyniami). Osiągnęła też finał w Ostrawie, w którym uległa Anett Kontaveit 2:6, 5:7.

W 2022 roku zanotowała finał zawodów w Petersburgu, jednak tym razem znów Kontaveit okazała się lepsza. W marcu awansowała do meczu o tytuł rozgrywek rangi WTA 1000 w Indian Wells, jednak przegrała w nim 4:6, 1:6 z Igą Świątek. W październiku tego samego roku awansowała do finału turnieju w Parmie, w którym przegrała z Majar Szarif.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Maria Sakari nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 7 (1–6)

Występy w Turnieju Mistrzyń

W grze pojedynczej

Występy w Turnieju WTA Elite Trophy

W grze pojedynczej

Historia występów w turniejach WTA

W grze pojedynczej

W grze podwójnej

Wygrane turnieje ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Gra mieszana

Zwycięstwa nad zawodniczkami klasyfikowanymi w danym momencie w TOP 10 rankingu WTA 
Stan na 16.02.2023

Uwagi

Bibliografia 

Greckie tenisistki
Ludzie urodzeni w Atenach
Urodzeni w 1995
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020